Бадалона Пумпеу Фабра () — конечная станция Барселонского метрополитена, расположенная на линии 2. Открытие станции состоялось 30 июля 2010 года в ходе продления линии 2 на север на один перегон от станции «Пеп Вентура». Станция находится в районе Сентре города Бадалона.

История 

Строительство станции началось в октябре 2005 года, и изначально станция должна была открыться во второй половине 2007 года под названием «Бадалона Сентре» (кат. Badalona Centre). Однако строительство было заторможено сначала по причине проблем с контролируемым сносом в районе строительства станции, затем — обнаружением там же руин времён Римской империи, которые требовалось безопасно извлечь с места строительства для продолжения работ; а впоследствии, в связи с тем, что тоннель был построен с неправильным уклоном, тоннель между «Пеп Вентура» и «Бадалона Пумпеу Фабра» пришлось строить заново открытым способом. Все эти причины в итоге привели к задержке открытия станции почти на 3 года от изначального срока.

Помимо этого, в 2010 году проживающие вблизи строившейся станции жители выдвинули требование переименовать площадь, под которой располагалась станция, в честь каталонского лингвиста Пумпеу Фабры, прожившего в Бадалоне около 30 лет; а вместе с площадью — и саму станцию. Требование было удовлетворено мэрией, и площадь вместе со станцией получили свои нынешние наименования.

Общие характеристики

Платформа 
Станция имеет одну островную платформу длиной 100 метров и шириной в 9,26 метров, и 3 станционных пути. Один из них является служебным, и служит для отстоя поездов в любое время суток.

Поезда отправляются со станции с обоих пассажирских путей, так как оборотные тупики за станцией отсутствуют, а для оборота поездов используется перекрёстный съезд, расположенный за платформой станции по направлению в сторону станции «Пеп Вентура».

Глубина заложении станции — 21 метр над уровнем моря.

Вестибюли 
Станция имеет два вестибюля, один ведёт на улицу де-ла-Креу (кат. Carrer de la Creu), второй — на проспект Марти-и-Пужоль (кат. Avinguda Martí i Pujol).

К площади Пумпеу Фабра ведут оба выхода.

Перспективы 
В дальнейшем станция может стать пересадочной на одноимённую станцию линии 1, продление которой до Бадалоны запланировано к строительству после 2020 года.

Также, без конкретной даты, от данной станции может начаться строительство линии 13, которая, в случае реализации проекта, пройдёт дальше, на север Бадалоны, до госпиталя Кан Рути (кат. Can Ruti). Предполагается, что это будет линия лёгкого метро, наподобие линии 11.

Галерея

Примечания

См. также 

Станции Барселонского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 2010 году